La Korisliiga 2006-2007 è stata la 67ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Sami Lehtoranta,  e  Jerald Fields, 
MVP finali:  Jukka Matinen, 
Allenatore dell'anno:  Lars Ekström, 
Miglior giovane:  Petri Heinonen, 
Sesto uomo:  Vesa Mäkäläinen, 
Giocatore più migliorato:  Ville Mäkäläinen, 
Miglior difensore:  Ilkka Vuori, 
Miglior arbitro:  Janne Muurinen

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2006
Pallacanestro nel 2007
2006-2007